Mazza steht für:
 Matze, ungesäuertes Fladenbrot der jüdischen Küche
 Mazza (Sport), ein im italienischen Aostatal betriebenes Schlagspiel

Mazza ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Mazza (* 1972), deutscher Moderator und Schauspieler
 Bruno Mazza (1924–2012), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Carlo Mazza (* 1942), italienischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Fidenza
 Cesare Mazza (1889–1953), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Crescenzo Mazza (1910–1990), italienischer Politiker
 Ethel Matala de Mazza (* 1968), deutsche Germanistin und Kulturwissenschaftlerin
 Giampaolo Mazza (* 1956), san-marinesischer Fußballtrainer
 Giorgio Mazza (* 1939), italienischer Hürdenläufer und Sprinter
 Giuseppe Mazza (1653–1741), italienischer Bildhauer
 Hugo Mazza (1925–2010), uruguayischer Theaterregisseur und Bühnenbildner
 Johann Josef Mazza (1752–1828), deutscher Oberbürgermeister von Koblenz
 Luigi Mazza (* 1960), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente
 Marc Mazza (* 1938), französischer Schauspieler
 Mario Mazza (1895–1961), italienischer Schauspieler
 Paolo Mazza (1901–1981), italienischer Fußballtrainer und -funktionär
 Pier Filipo Mazza (* 1988), san-marinesischer Fußballspieler
 Valeria Mazza (* 1972), argentinisches Model

Sonstiges:
 Mazza Point, Landspitze der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Matsa
 Matza
 Maza